Худолій — прізвище.

Україна 
 Худолій Дмитро Анатолійович — генеральний директор "Укрпошти".
 Худолій Олег Миколайович — український вчений, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, академік Академії наук вищої школи України.
 Худолій Олег Миколайович — командир 4 батальйону ОВДО НГУ на 2017 рік.

Росія 
  (1940—2001) — композитор, піаніст, Заслужений артист Росії.
  (нар. 1951) — доктор історичних наук, професор.